Sardisch voetbalelftal (mannen)
 Sardisch voetbalelftal (vrouwen)